Kuncheilá es un toponímico de origen maya, usado en Yucatán, México, que significa en la mata de tomate y que puede referirse a:

 Kuncheilá (Tecoh), localidad en el municipio de Tecoh, Yucatán, México.
 Kuncheilá (Tekal de Venegas), localidad y hacienda en el municipio de Tekal de Venegas, Yucatán, México.